Zombie Night ist der Titel folgender Werke:

 Zombie Night (2003), Originaltitel von Zombie Night – Keiner wird entkommen, kanadischer Horrorfilm von David J. Francis
 Zombie Night (2013), Originaltitel von Dark Night of the Walking Dead, US-amerikanischer Horror-Fernsehfilm von John Gulager

Siehe auch
 Zombie Night II, kanadischer Horrorfilm von David J. Francis (2006)